Giuseppe Corrias (1811-1890) – politico italiano, Deputato del Regno di Sardegna e del Regno d'Italia;
 Giuseppe Corrias (1892-1970) – militare italiano, decorato di Medaglia d'oro al valor militare;
 Peppino Corrias – politico italiano, sindaco di Nuoro dal 1969 al 1975.